

Patronyme 

 Louis Aimar (1911-2005), coureur cycliste français ;
 Lucien Aimar (1941-), coureur cycliste français ;
 Pablo Aimar (1979-), footballeur argentin.

Prénom

Personnalités désignées par ce prénom 
 Aimar (?-1245), probablement Aimar de Bernin, un archevêque d'Embrun.